Hamburg Masters (hockey)
 ATP-toernooi van Hamburg (tennis)